Tanzania
 Makuyuni – circoscrizione del distretto di Korogwe
 Makuyuni – circoscrizione del distretto di Monduli
 Makuyuni – circoscrizione del distretto rurale di Moshi